Phalaenopsis stobartiana — эпифитное трявянистое растение семейства Орхидные.Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках обычно используется научное название Phalaenopsis stobartiana.

Синонимы 
По данным The Plant List:
 Doritis stobartiana (Rchb.f.) T.Yukawa & K.Kita
 Kingidium stobartianum (Rchb.f.) Seidenf.
 Phalaenopsis wightii var. stobartiana (Rchb.f.) Burb.
 Phalaenopsis wightii var. stobartiana (Rchb. f.) Burbidge
 Polychilos stobartiana (Rchb.f.) Shim

Биологическое описание 
Миниатюрный моноподиальный эпифит.

Местообитание - горные леса на высотах 800 - 900 метров.

Листья продолговато-ланцетовидные, заострённые. Цветет летом на цветоносе длиной до 20 см, цветов 7 - 9.

Ареал 
Юньнань, Китай

В культуре 
Температурная группа - умеренная или теплая.

Общая информация о агротехнике в статье Фаленопсис.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Christenson, E. A. 2001. Phalaenopsis: a monograph. (Monog Phalaenopsis) 56–58.
 Valstedgard H, 1982, Lovfaeldende Phalaenopsis. Orchideer, 3. (10): 176
 Haase P, 1975, Phalaenopsis stobartiana Reich. f. rediscovered! Austral. Orchid Rev. 40. (2): 72

Ссылки 
 Phalaenopsis stobartiana, фотографии
 Phalaenopsis stobartiana, видовое описание на сайте Especes de Phalaenopsis
 Phalaenopsis stobartiana на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Phalaenopsis stobartiana на сайте Tropicos

Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Восточной Азии
Фаленопсис
Таксоны растений, названные в честь людей
Эндемики Юньнани